Рачук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рачук, Владимир Сергеевич (род. 1936) — советский и российский ученый, инженер-конструктор жидкостных ракетных двигателей для ракет космического и стратегического назначения.
 Рачук, Сергей Владимирович (род. 1964) — советский и российский подводник, контр-адмирал, Герой Российской Федерации.